Parva bezeichnet

 eine ehemalige englische Rockband, heute Kaiser Chiefs
 eine Gemeinde in Rumänien, siehe Parva (Bistrița-Năsăud)